Guilliams ist der Familienname folgender Personen:

 C. Matt Guilliams, Botaniker 
 Jodie Guilliams (* 1997), belgische Volleyballspielerin
 Martin Guilliams, belgischer Mediziner